Mateusz Kostrzewski (ur. 18 września 1989 w Elblągu) – polski koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, obecnie zawodnik Kinga Szczecin.

24 lutego 2017 pojawiła się informacja o tym, iż został zawodnikiem BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, podpisując umowę na okres półtora roku. Prezes Turowa Zgorzelec, Jerzy Stachyra, stwierdził, że zawodnik nie miał podstaw do opuszczenia klubu. On sam stwierdził, iż klub zalegał mu z wypłatą wynagrodzenia. 27 lutego Polska Liga Koszykówki wszczęła postępowanie mające na celu wyjaśnić zmianę barw klubowych. 3 marca potwierdzono pełnoprawnie, iż jest zawodnikiem Stali.

27 lipca 2018 został po raz kolejny w karierze zawodnikiem Anwilu Włocławek.

2 lutego 2019 dołączył po raz drugi w karierze do Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

2 sierpnia 2019 dołączył do PGE Spójni Stargard. 25 lipca 2021 zawarł umowę z Pszczółką Start Lublin. 27 września 2022 został zawodnikiem Kinga Szczecin.

Jego postać znajduje się w grze NBA 2K16.

Osiągnięcia 

Stan na 28 września 2022, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Drużynowe
  Mistrz: 
 Polski (2008, 2009, 2010, 2011)
 I ligi polskiej (2012 – awans do PLK)
  Wicemistrz:
 Polski (2015, 2018)
 Polski U–20 (2008)
 Brązowy medalista mistrzostw Polski (2017)
 Ćwierćfinalista Euroligi (2011)
 Zdobywca:
 Pucharu Polski (2019)
 Superpucharu Polski (2010)
 Finalista Pucharu Polski (2021, 2022)
 Uczestnik FIBA Europe Cup (2015/2016, 2017/2018)

 Indywidualne
 MVP:
 pucharu Polski (2019)
 I ligi (2012)
 Laureat nagrody dla najbardziej energetycznego zawodnika rozgrywek 2017/2018 Energa Basket Ligi
 Zaliczony do I składu:
 I ligi (2012)
 mistrzostw polski U–20 (2008)

 Reprezentacja
 Brązowy medalista mistrzostw Europy dywizji B:
 U–20 (2009)
 U–18 (2007)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na pzkosz.pl
 Profil na plk.pl
 Profil na plkhistory.ugu.pl

Linki zewnętrzne 
  

Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Polscy koszykarze
Koszykarze Spójni Stargard
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Turowa Zgorzelec
Koszykarze Startu Lublin
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Elblągu